Яремийчук — фамилия. Известные носители:

 Яремийчук, Роман Семёнович (род. 1936) — советский и украинский учёный.
 Яремийчук, Мария Алексеевна (1920—2013) — советская деятельница, новатор сельскохозяйственного производства.